Dead Head (1926), een film uit 1926
Dead Heat (1988), een film uit 1988 met Treat Williams en Joe Piscopo,
Dead Heat (2002), een film uit 2002 met Kiefer Sutherland en Anthony LaPaglia
Dead Heat (1984), een boek uit 1984 van Linda Barnes
Dead Heat (2007), een boek uit 2007 van Dick Francis